Indonesië
 Serengan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java
 Serengan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java